Beukes ist der Familienname folgender Personen:

 Attie Beukes (1951–2021), namibischer Politiker
 Avril Beukes, südafrikanische Filmeditorin
 Lauren Beukes, südafrikanische Schriftstellerin